

Angleterre 
 Église Saint-James (Handsworth)
 Église Saint-James (Paddington) à Londres
 Église Saint-James (Wetherby)

Canada 
 Église St Jax Montréal à Montréal
 Église unie Saint-James à Montréal
 Église Saint-James à Trois-Rivières

France 
Église Saint-James à Gannat